Farris Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Farris Township (Arkansas)
 Farris Township (Oklahoma)